Osoby:
 Caroline Schelling (1763–1809) – niemiecka pisarka
 Erich Schelling (1904–1986) – niemiecki architekt
 Florence Schelling (ur. 1989) – szwajcarska hokeistka
 Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling (1775–1854) – niemiecki filozof
 Thomas Schelling (1921–2016) – amerykański ekonomista
 Hermann von Schelling (1824–1908) – niemiecki prawnik
 Patrick Schelling (ur. 1990) – szwajcarski kolarz

Inne:
 (12661) Schelling (1976 DA1) – planetoida